Линденхерст има више значења:
 Линденхерст (Њујорк)
 Линденхерст (Илиноис)